Honolulu, capital do Havaí, EUA
 Honolulu (filme), musical com Eleanor Powell e Robert Young
 Honolulu (álbum), de Lulu Santos

 Honolulu Challenger, um evento do Tennis Championships of Maui